Желудочек — обобщенное наименование некоторых разновидностей полостей в органах человека и животных. Применение данного термина может подразумевать:

 Желудочек сердца — отдел сердца, отвечающий за выброс крови в артерии.
 Желудочки головного мозга — полости в головном мозге, заполненные спинномозговой жидкостью.
 Желудочек спинного мозга — полость в спинном мозге, аналогичная по своим свойствам желудочкам головного мозга.

См. также 
 

Анатомия